NGC 4979 (другие обозначения — IC 4198, UGC 8209, MCG 4-31-7, ZWG 130.9, PGC 45484) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4979
Волосы Вероники (созвездие)